Sauli est un patronyme et prénom masculin finnois pouvant désigner:

Patronyme
Famille Sauli, famille de notables génois

Alexandre Sauli (1534-1593), clerc et saint catholique milanais
 (née en 1932), actrice de film finlandaise
Bandinello Sauli (c. 1494-1518), cardinal italien
Francesco Maria Sauli (1620-1699), doge génois
Giulio Sauli (1578-1668), doge génois
 (1889-1957), écrivain et athlète finlandais
Lorenzo Sauli (1535-1601), doge génois

Prénom
Sauli Ahvenjärvi (né en 1957), homme politique finlandais
 (1975-1995), danseur de tango finlandais
Sauli Niinistö (né en 1948), homme d'État finlandais
Sauli Rytky (1918-2006), fondeur finlandais
Sauli Väisänen (né en 1994), joueur finlandais de football

Voir aussi
Palazzo Sauli Pallavicino, immeuble de Gênes en Italie

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois
Patronyme italien
Homonymie de prénom
Prénom finlandais